Enrique Beltrán puede referirse a:

 Enrique Beltrán Castillo (1903-1994), biólogo mexicano;
 Enrique Beltrán Mullin (1918-2013), abogado y periodista uruguayo;
 Enrique Beltrán Navarrete (1958), político chileno.

en:Enrique Beltrán